De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2019/20 werd gespeeld op zaterdag 4 juli 2020 in het Olympiastadion in Berlijn. Bayern München, dat voor het derde jaar op rij in de finale stond, won voor de twintigste maal de beker door Bayer Leverkusen met 2–4 te verslaan. Als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld. Ook werd de datum van de wedstrijd hierdoor verschoven van 23 mei naar 4 juli.

Finale

Voorgeschiedenis 
Het was de eerste keer dat Bayern München en Bayer Leverkusen elkaar troffen in een finale van de DFB-Pokal. Bayer Leverkusen speelde voor de vierde keer in de geschiedenis een finale van de DFB-Pokal, en kon de prijs daarmee voor de tweede keer winnen. In 1993 wonnen ze de prijs al door Hertha BSC met 1–0 te verslaan. Bayern München stond voor de 24ste keer in de finale en voor het derde seizoen op rij. In 2019 werd er met 0–3 van RB Leipzig gewonnen en het jaar daarvoor was Eintracht Frankfurt te sterk in de finale. Bayern was met negentien eindzeges de recordkampioen van de DFB-Pokal.

Wedstrijd 

2020
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn